Un oxyde de phosphore peut être :

 le pentoxyde de phosphore : P4O10
 le trioxyde de phosphore : P4O6
 un autre produit moins connu comme : P4O7, P4O8, P4O9.

D'après L'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) l'oxyde de phosphore provient de la décomposition du phosphore blanc est et dangereux pour les muqueuses.

Référence 

Composé du phosphore
Phosphore